Алекса́ндр Щу́кин:
 Щукин, Александр Владимирович (1946—1988) — советский лётчик-испытатель и космонавт-испытатель.
 Щукин, Александр Иванович (1891—1937) — православный святой.
 Щукин, Александр Николаевич (1900—1990) — советский учёный в области радиотехники и радиофизики, академик АН СССР, дважды Герой Социалистического Труда.
 Щукин, Александр Филиппович (1950—2021) — российский предприниматель и менеджер.
 Щукин, Александр Юрьевич (1969—2000) — советский и российский футболист, мастер спорта.